Памятники культуры и памяти в Республике Северная Осетия—Алания России.

Большой список Северо-Осетинской скульптуры представляет собой перечень всех самостоятельных произведений скульптуры, установленных на улицах или площадях, в парках или скверах Северной Осетии. В список не включены произведения пластики, созданные как элементы других объектов: например, фигуры или композиции, украшающие фонтаны или установленные на зданиях. В списке отсутствуют различные мемориальные сооружения или памятники, не являющиеся произведениями скульптуры (например, памятные камни или знаки, а также различная техника, установленная на постаментах).

Памятники В. И. Ленину 
 город Алагир
 город Владикавказ
 село Даргавс
 город Дигора
 село Майрамадаг
 город Верхний Фиагдон
 город Моздок

Памятники Коста Хетагурову 

 
 Владикавказ. Памятник на могиле К. Л. Хетагурова во дворе Храма Рождества Богородицы,
 Владикавказ. Монумент перед зданием осетинского драматического театра им. Бало Тхапсаева,
 Владикавказ. Во дворе осетиноязычной школы № 13 в исторической части города,
 Владикавказ. На аллее, в центре города на проспекте Мира,
 Владикавказ. В парке культуры и отдыха,
 Монумент в родоовом селе поэта в селении Нар (Северная Осетия),
 Памятник в городе Ардон,
 Памятник в городе Моздок,
 Памятник в селении Эльхотово,
 Памятник Коста Хетагурова в городе Алагир.

Памятники И. В. Сталину 
 памятник в селении Комгарон 1930 год
 памятник в селении Кадгарон 2011 год
 памятник в центре станицы Змейская
 монумент в центре города Дигора 2005 год
 памятник в селении Веселое (Моздокский район) 2009 год
 памятник в поселке Мизур
 памятник в селении Саниба 2010 год
 памятник в куротном поселке Бекан
 памятник в селении Даргавс
 памятник в рай.центре Чикола
 бюст в городе Моздок в парке Победы 2000-е годы
 бюст в районном центре Эльхотово
 бюст в селении Куртат
 бюст в селении Чермен
 бюст в селении Гизель
 бюст в селении Ногир открыт 2011 году.

Памятники во Владикавказе 
 Памятный комплекс основателю поселения Дзауджикау Дзауге Бугулову,
 Монумент Владимиру Ленину на площади Ленина в центре города,
 бюст Владимиру Ленину у здании Администрации Иристонского муниципального округа,
 Монумент Коста Хетагурову перед Северо-Осетинским государственным академическим театром им. В. Тхапсаева,
 бюст Коста Хетагурову перед осетиноязычной 13 школы,
 мини памятник в сидячем образе Коста Хетагурову на проспекте Мира,
 Памятник Максиму Горькому на улице Ватутина, Горького,
 Монумент Иосифу Сталину Алее Славы — 2009 год,
 Памятник Сергею Кирову,
 Памятник свящннику просветителю Аксо Колиев
 Памятник Александру Пушкину,
 Памятник Зауру Калоеву — известному мудрецу, революционеру, просветителю, общественному деятелю (Во дворе школы № 33, на улице Калоева),
 Бюст Дважды Грою Сов. Союза Исса Плиеву у двора Горского ГАУ,
 Монумент Исса Плиеву на набережной Терека в центре города на против Мерии (В летящем образе на коне),
 Памятное сооружение «Фатима, держащая солнце» с северного въезда в город со стороны города Беслана,
 Памятник двум старикам горожанам играющим в нарды,
 Памятник Кубалову,
 Монумент-башня, посвященная героям-китайцам,
 Памятный камень жертва политических репрессий,
 Монумент Петру Барбашову,
 Памятник жертвам теракта в Беслане на Мемориале Славы,
 Монумент Славы (в виде танка),
 Памятник Михаилу Булгакову,
 Памятник Васо Малити,
 Памятник Димитрову,
 Памятник бюст Владимиру Ленину — во дворе полиции Северо-Западного административного округа,
 Памятник навес прикрывающий ангела в честь Воинов Афганцев,
 Памятник Штыбу,
 Памятник Нарту Сослану в фонтане,
 Стела Города Воинской Славы,
 Монумент святому Георгию-Победоносцу,
 Памятник «Сердце матери»,
 Памятник Евгению Вахтангову,
 Памятник Ерофееву в Парке отдыха и культуры им. Коста Хетагурова,
 Памятник Сека Гадиеву,
 Скульптура Городового,
 Памятник евреям-выходцам из Северной Осетии погибшим на фронтах ВОВ,
 Памятник Зауру Джибилову,
 Скульптура «Друзья» (изображение собаки, и осла) на новой Набережной,
 Памятник «Жертвам террора» (во дворе ГМИ)

Памятники селения Ногир 
 Стела с названием у въезда в село,
 Лев охраняющий село у въезда в село,
 Два пионера у парадного входа 1 школы села,
 Мемориальная доска Тотрову на здании школы № 2.,
 Монументальный памятник Скорбящей матери героям Отечественной Войны,
 Памятник Иосифу Сталину,
 Бюст Тимуру Таймазову,
 Бюст Артуру Таймазову,
 Бюст Эльбрусу Тедееву,
 Бюст Алану Хугаеву.

Памятники селения Эльхотово 
 Памятник святому Георгию-Победоносцу,
 Памятник на могиле неизвестного солдата,
 Монумент «Защитникам Эльхотовских ворот»,
 Памятник погибшим эльхотовцам в годы ВОВ. Во время ВОВ погибли 614 жителей. В память о них на средства жителей в 1970 г. установлен памятник в центре села во дворе сельского Совета,
 Памятник И. Сталину,
 Памятник Коста Хетагрову.

Памятники города Беслан 
 Стела с названием города,
 Памятник Беслану Тулатову,
 Монумент «Древо Скорби»,
 Памятник Иосифу Сталину на улице Сталина,
 Мемориальный комплекс Воинам павшим в годы ВОВ,
 бюст Иосифу Сталину на постаменте,
 Памятник Коста Хетагурова,
 Памятник Владимиру Ленину,
 Памятник «Добрый Ангел Мира»,
 Памятник «Погибшим милиционерам» 1944 года,
 Памятник сотрудникам подразделений «Альфа» и «Вымпел»,
 Памятник героям гражданской войны у железнодорожного вокзала в Беслане.

Памятники города Моздок 
 Памятник 337-й стрелковой дивизии,
 Памятник братьям Дубининым,
 Памятник Ленину,
 Памятник Лётчикам героям ВОВ,
 Памятник Сергею Кирову,
 Памятник святому Георгию Победоносцу,
 Памятник Александру Пушкину,
 Памятник мыслящего горожанина,
 Памятник Емельяну Пугачёву,
 Памятник Защитникам Моздока,
 Памятник Коста Хетагурову,
 Памятник Ген.секу. Андропову,
 Памятник Гагарину.

Памятники города Алагир 
 Памятник Владимиру Ленину в центре города (ранее этот памятник во весь рост находился в центре города Владикавказ),
 Иосифу Сталину,
 Коста Хетагурову,
 Памятник Павшим героям в ВОВ (В образе танка),
 Памятная доска Бабу Дзангиеву (Во дворе местного Собора),
 Памятник герою Гужвину.

Памятники города Дигора 
 Памятник у въезда в город «Статуя во весь рост Иисус Христос» (Одна из визитных карт города),
 Памятник Васо Малити,
 Памятник Иосифу Сталину,
 Памятник Валерию Гергиеву,
 Памятник К.Корнаеву,
 Памятник Цаголову,
 Памятник Дзотову,
 Памятник Сергею Бицаеву.

Памятники города Верхний Фиагдон 
 Памятник воинам-куртатинцам,
 Памятник Ленину (1924 год) первый памятник Владимиру Ленину в мире.
 Памятник Сталину
 Памятник Башня Дружба

Памятники в селах Нар, и Закка 
 Монументальный памятник Коста Хетагурову в селе Нар,
 Монументальный памятник Заурбеку Калоеву — известный мудрец-горец, общественный деятелю.

Списки памятников России